Marque – fiume della Francia
François Marque – calciatore francese